Damanhur kan syfta på:

 Damanhur (Egypten) – en stad i Nildeltat
 Damanhur – en andlig grupp och en ekoby i Italien, se Federation of Damanhur